Sushila (anglisierend auch Susheela) ist ein weiblicher Vorname. Die männliche Form ist Sushil.

Herkunft und Bedeutung 
Indien: wohlgesinnt

Bekannte Namensträgerinnen 
 P. Susheela, indische (tamilische) Sängerin
 Sushila Kapadia, indische Badmintonspielerin
 Sushila Kerketta, Mitglied der 14. Lok Sabha
 Sushila Nayyar, Schwester von Pyarelal Nayyar
 Sushila Tiriya, indische Politikerin
 Sushila Swar, nepalesische Politikerin
 Susheela Raman, britisch-tamilische Musikerin
 Susheela Gopalan, indische Politikerin
 Susheela Laxman Bangaru, Mitglied der 14. Lok Sabha

Weblinks 
 https://www.babynamespedia.com/meaning/Sushila

Weiblicher Vorname
Indischer Personenname